Fristil kan avse: 

 Fristil (brottning) – en disciplin inom brottning.
 Fristil (disc) – en disciplin inom frisbee.
 Fristil – en disciplin inom längdåkning, se Skate (längdskidåkning).
 Fristil – en disciplin inom simning, oftast benämnd frisim.

Se även
Freestyle (olika betydelser)